Ясенево — топоним:

Белоруссия 
 Ясенево — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
Москва
 Ясенево — район в Юго-Западном административном округе.
 Ясенево — село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 «Ясенево» — станция Московского метрополитена.
 Ясенево — историческая усадьба в районе Ясенево.

Московская область
 Ясенево — деревня в городском округе Клин.

Ростовская область
 Ясенево — посёлок в Сальском районе.

Ярославская область
 Ясенево — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Ясеново
 Ясеневое
 Ясеновое